O Timerssoĸatigîgfik K'aĸortoĸ Kissaviarsuk 1933 (tradução: Clube esportivo de Qaqortoq Kissaviarsuk 1933) é um clube desportivo da Groenlândia fundado na cidade de Qaqortoq a 17 de junho de 1933. Eles competem no badminton, no handebol e no futebol.

Títulos 
 Grønlandturneringen: 1963–64, 1966–67 e 1969 
 Angutit Inersimasut GM: 1987, 1988, 1991, 1998 e 2003

Ligações externas
Associação de Futebol da Groenlândia (em dinamarquês e groenlandês)

Clubes de futebol fundados em 1933
Clubes de futebol da Groenlândia